RABDe ist eine Bauartbezeichnung für Schweizer Triebwagen, sie steht für folgende Elektrotriebzüge in der Schweiz:
 SBB RABDe 8/16
 SBB RABDe 8/16 1041 
 SBB RABDe 12/12 auch SBB RABDe 510
 SBB RABDe 500 (auch InterCity-Neigezug)
 SBB RABDe 502, siehe SBB RABe 502
 GFM RABDe 4/4
 RVT RABDe 4/4

Abkürzung